Ел Запоте Дос има више значења:

 Ел Запоте Дос (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте Дос (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику